Vilađo Santa Marija ima više značenja:
 Vilađo Santa Marija (Kozenca)
 Vilađo Santa Marija (Rijeti)